África Espanhola é o nome que se dava aos territórios africanos sob soberania ou protetorado espanhol, especialmente aplicado às dependências coloniais do protetorado espanhol de Marrocos consistindo nas áreas do Rif ao norte e Cabo Juby ao sul, Saara Espanhol, Guiné Espanhola (hoje atual Guiné Equatorial) e Cabo Juby, assim como ilhas Canárias, Ceuta e Melilla.

Ver também
 História da colonização de África
 Império Espanhol
 Descolonização espanhola da África
 Colonização espanhola da África

    

Império Espanhol
Colonização espanhola na África